U20-världsmästerskapet i fotboll 2019 var den 22:a upplagan av U20-världsmästerskapet i fotboll. Turneringen spelades i Polen mellan den 23 maj och 15 juni 2019 och vanns av  som i finalen besegrade .

Kvalspel

Kvalificerade nationer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning

Källor
 Fifa.com

2019
2019 i Polen
Internationella fotbollstävlingar i Polen
Sport i Łódź